

Televisie/Film
Beginning of the End (1957), een Amerikaanse sf film uit 1957
The Beginning of the End (30 Rock), een aflevering van 30 Rock
The Beginning of the End (ER), een aflevering van ER
The Beginning of the End (Lost), een aflevering van Lost
The Beginning of the End (Merlin), een aflevering van Merlin
The Beginning of the End (TMNT 1996), een aflevering van Teenage Mutant Ninja Turtles (1996)
Beginning of the End (TMNT 2008), een aflevering van Teenage Mutant Ninja Turtles (2008)

Muziek
The Beginning of the End (band)
Beginning of the End (Discharge), een album van de band Discharge
The Beginning of the End (Nine Inch Nails), een lied van de band Nine Inch Nails
The Beginning of the End (Rob Zombie), een lied van de zanger Rob Zombie
Beginning of the End (Status Quo), een lied van de band Status Quo
The Beginning of the End (Testament), een lied van de band Testament